Moscherosch ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Balthasar Moscherosch (1647–1703), deutscher Romanist und Bibliothekar
 Johann Michael Moscherosch (1601–1669), Staatsmann, Schriftsteller, Satiriker und Pädagoge
 Quirinus Moscherosch (1623–1675), deutscher Theologe und Dichter